«Ульса́н Хёндэ́» — южнокорейский футбольный клуб из города Ульсан. Основан в 1983 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Ульсан Мунсу», вмещающем 44 102 зрителей. В настоящий момент выступает в Кей-лиге 1, главном по значимости футбольном турнире Республики Корея. Трехкратный победитель (1996, 2005, 2022) и многократный призёр национального чемпионата.

История клуба 
Клуб был основан в декабре 1983 года при содействии автомобильного концерна «Hyundai Motor». Первоначально он назывался «Хёндэ Хоран-и», то есть «Тигры „Хёндэ“», и проводил свои домашние матчи в Инчхоне. В 1984 году «автомобилисты» были приняты в только что созданную высшую лигу Кореи. В первом же сезоне в лиге они доказали, что способны на равных бороться с сильнейшими, заняв третье место.

В 1990 году база клуба переместилась на юго-восток страны — в Ульсан. Команда была переименована в «Ульсан Хёндэ» (сохранив «Хоран-и» в качестве прозвища). Именно под этим названием коллектив, в состав которого входило несколько игроков южнокорейской сборной начал побеждать во внутренних соревнованиях, сперва выиграв Кубок Корейской лиги (1995), а затем чемпионат (1996). К успехам клуба приложил руку в качестве тренера Чха Бом Гын — звезда корейского и мирового футбола 1980-х.

В 1998 году ульсанские «тигры» повторили успех в Кубке лиги и вышли в финал кубка страны, а в 2005 году команда отпраздновала свою вторую победу в чемпионате.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Республики Корея
  Чемпион (3): 1996, 2005, 2022
  Серебряный призёр (10): 1988, 1991, 1998, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019, 2020, 2021
  Бронзовый призёр (8): 1984, 1986, 1992, 1993, 1995, 1997, 2008, 2018

Кубок Республики Корея
  Обладатель (1): 2017
  Финалист (2): 1998, 2018

Кубок корейской лиги
  Обладатель (5): 1986, 1995, 1998, 2007, 2011
  Финалист (3): 1993, 2002, 2005

Суперкубок Республики Корея
  Обладатель (1): 2006

Международные титулы 
Лига чемпионов АФК
  Победитель (2): 2012, 2020

Кубок чемпионов Восточной Азии
  Обладатель (1): 2006

Статистика выступлений в Кей-лиге 1

Известные игроки 

 Полный список игроков клуба «Ульсан Хёндэ», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Ким Пхён Сок (1983—1988)
  Пэк Чон Чул (1984—1988)
  Чхве Ган Хи (1984—1992)
  Чхве Ин Ён (1984—1996)
  Ким Чон Кун (1985—1991)
  Хэм Хён Ги (1986—1991)
  Ли Джон Хва (1986—1991)
  Юн Док Ё (1986—1991)
  Шин Ён Хо (1987—1994)
  Чон Джон Сон (1989—1994)
  Ли Су Чул (1989—1995)
  Чой Ян Иль (1989—1996)
  Чон Джон Су (1990—1995)
  Сон Джу Сок (1990—1999)
  Ким Хён Сок (1990—1999, 2001—2003)
  Им Дже Сун (1991—1996)
  Син Хон Ги (1991—1997)
  Ким Пан Гон (1992—1996)
  Чан Хён Сок (1992—1999)
  Ким Бён Джи (1992—2000)
  Ким Чён Кун (1992—2000)
  Ю Сан Чхоль (1994—1998, 2002—2003, 2005—2006)
  Чон Чжон Су (1994—2003)
  Со Дон Мён (1996—1997, 2002—2006)
  Ким Сан Хо (1996—2001)
  Чан Чул Мин (1997—2002)
  Ли Кил Ён (1999—2002)
  Ким До Кюн (1999—2003)
  Пак Кю Сон (2000—2003, 2006)
  Чун Чже Вун (2001—2004)
  Чо Се Квон (2001—2006)
  Со Де Кю (2001—2008)
  Ли Чхон Су (2002—2003, 2005—2007)
  Пак Джин Суб (2002—2005)
  Хён Ён Мин (2002—2005, 2007—2010)
  Додо (2003—2004)
  Чон Гён Хо (2003—2004, 2007)
  Ким Джон У (2003—2005)
  Ли Хо (2003—2006, 2011—2014)
  Чой Сун Кук (2003—2006)
  Чан Сан Вон (2003—2007)
  Ю Кён Юл (2003—2010)
  Ли Джин Хо (2003—2011)
  Леандро Машаду (2005—2007)
  Ли Чон Мин (2005—2008)
  Ян Дон Хен (2005—2008, 2014—2015)
  Пак Бюн Гю (2005—2011)
  Ким Ён Сам (2005—2016)
  Пак Дон Хюк (2006—2008, 2013—2014)
  Ким Сын Гю (2006—2015, 2019)
  Алмир (2007—2009)
  О Чон Ын (2007—2010)
  Ким Ён Гван (2007—2014)
  Ким Ён Тэ (2009—2014)
  Ким Син Ук (2009—2015)
  Го Сеул Ки (2010—2012)
  Чой Чже Су (2010—2012)
  Хуан Эстивен Велес (2010—2012)
  Ко Чан Хён (2010—2015)
  Ли Ён (2010—2016)
  Ли Чже Сун (2010—2016)
  Ким Чи Гон (2010—2017)
  Квак Тхэ Хви (2011—2012)
  Кан Мин Су (2011—2019)
  Ким Сын Юн (2012—2013)
  Рафинья (2012—2014)
  Ли Гын Хо (2012—2014, 2018—)
  Тикаси Масуда (2013—2016)
  Хан Сан Вун (2013—2017)
  Ким Сон Хван (2013—2017)
  Ха Сун Мин (2014—2016)
  Чон Дон Хо (2014—)
  Ли Мён Чже (2014—)
  Иван Ковачец (2015—2017)
  Ким Сын Джун (2015—2018)
  Ли Ён Чже (2015—2018)
  Ким Тэ Хван (2015—)
  Ким Ён Дэ (2016—2018)
  Ким Ин Сон (2016—)
  Мислав Оршич (2017—2018)
  Ричард Виндбихлер (2017—2018)
  Ким Чхан Су (2017—2019)
  Пак Ён Ву (2017—)
  Миккел Дискеруд (2018—2019)
  Хван Иль Су (2018—2019)
  Жуниор Негран (2018—)

Тренеры 
  Мун Юн Сик (1984—1986)
  Чо Чун Юн (1986—1987)
  Ким Хо (1988—1990)
  Чха Бом Гын (1991—1994)
  Ко Чже Вук (1995—2000)
  Ким Чен Нам (2000—2008)
  Ким Хо Кон (2009—2013)
  Чо Мин Кук (2014)
  Ён Джун Хван (2015—2016)
  Ким До Хун (2017—2021)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Футбольные клубы Республики Корея